Kager ist der Name folgender Orte:

 Kager (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Kager (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kager (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Kager (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kager (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Kager (Loitzendorf), Ortsteil der Gemeinde Loitzendorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kager (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil des Marktes Neukirchen beim Heiligen Blut, Landkreis Cham, Bayern
 Kager (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kager (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kager (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kager (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Kager (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Kager (Regensburg), Stadtteil von Regensburg, Bayern
 Kager (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Kager (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Kager (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kager (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Kager (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kager (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Kager (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern
 Kager (Gemeinde Geinberg), Ortschaft von Geinberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kager (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Katastralgemeinde von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kager (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kager (Gemeinde Neustift), Ortsteil von Neustift im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kager (Gemeinde Pischelsdorf), Ortschaft von Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kager (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft von Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

 Burg Kager, abgegangene Burg in Bayern
 Burgstall Kager, abgegangene Burg in Tschechien 

Kager ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Kager (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Johann Matthias Kager (1575–1634), deutscher Maler
 Martin Kager (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Reinhard Kager (* 1954), österreichischer Philosoph und Journalist

Siehe auch:
 Kagern